Serie A 2014/2015 (officiellt Serie A  TIM av sponsorskäl) var den 83:e säsongen av Italiens högsta division i fotboll.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Källor

2014/2015
Fotbollssäsongen 2014/2015
2015 i Italien
2014 i Italien